Кубок Дэвиса 2015 () — 104-й по счёту розыгрыш самого престижного кубка среди мужских сборных команд по теннису. Шестнадцать сборных принимали участие в Мировой группе и более сотни — в различных региональных группах.

Победителем турнира впервые с 1936 года стала сборная Великобритании. Сборная Бельгии впервые с 1904 года вышла в финал (111 лет назад бельгийцы также уступили британцам).

Мировая группа 

{| class="wikitable" style="width:98%;"
|-
!colspan=4|Участвующие команды
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|-
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
!width=25%|
|}

 Турнирная сетка 

 Плей-офф Мировой Группы 

 Дата: 18-20 сентября

Восьмёрка команд, проигравших в первом раунде Мировой группы, разыграли с восьмёркой победителей региональных зон восемь мест в мировой группе-2015.Сеянные 
 
 
 
 
 
 
 Несеянные 
 
 
 
 
 
 
 

 Зона Америка 

 Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.

 Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группы зоны.
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

 Группа III 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группы зоны.
  — проходит во вторую группы зоны.
 
 
 
 
 
 
 

 Зона Азия/Океания 

 Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.

 Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группы зоны.
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

 Группа III 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группы зоны.
  — проходит во вторую группы зоны.
 
 
 
 
  — вылетает в четвёртую группу зоны.
  — вылетает в четвёртую группу зоны.

 Группа IV 
Участвующие команды
  Тихоокеанское сообщество — проходит в третью группы зоны.
  — проходит в третью группы зоны.
 
 
 
 
 
 
 

 Зона Европа/Африка 

 Группа I 
Участвующие команды
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
  — проходит в плей-офф Мировой группы.
 
 
 
 
 
 
 
  — вылетает во вторую группу зоны.
  — вылетает во вторую группу зоны.

 Группа II 
Участвующие команды
  — проходит в первую группы зоны.
  — проходит в первую группы зоны.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.
  — вылетает в третью группу зоны.

 Группа III 

 Зона Европа 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группу зоны.
  — проходит во вторую группу зоны.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Зона Африка 
Участвующие команды
  — проходит во вторую группу зоны.
 ''' — проходит во вторую группу зоны.

Примечания

См. также 
 Кубок Федерации 2015

Ссылки 
 Официальный сайт 

2015